Magdalen College o Magdalene College puede referirse a:
 Magdalen College, un college de la Universidad de Oxford.
 Magdalene College, un college de la Universidad de Cambridge.